Rychlost je míra nějakého děje (zejména pohybu) v závislosti na čase. 

 Rychlost je v oboru mechaniky fyzikální veličina vyjadřující okamžitou charakteristiku pohybu hmotného tělesa (resp. hmotného bodu) vyjádřená absolvovanou dráhou (vzdáleností) v závislosti na čase

Jiné fyzikální veličiny povahy rychlosti a jejich aplikace či speciální případy: 
 Bezrozměrná rychlost – poměr rychlosti k rychlosti světla ve vakuu
 Detonační rychlost
 Fázová rychlost
 Grupová rychlost
 Kosmická rychlost – 1. až 3. kosmická rychlost
 Kruhová rychlost – obecný pojem pro obdobu 1. kosmické rychlosti
 Nadsvětelná rychlost
 Obvodová rychlost
 Radiální rychlost – rychlost ve směru k pozorovateli
 Rychlost světla
 Rychlost zvuku
 Střední kvadratická rychlost – pojem z fyziky částic
 Úhlová rychlost
 Úniková rychlost – obecný pojem pro obdobu 2. kosmické rychlosti
 Úsťová rychlost – pojem z balistiky

Rychlosti pohybu v reálném světě, zejména v oboru dopravy a v přírodě, se týkají tyto články: 
 Rychlost vlaku
 Omezení rychlosti na pozemních komunikacích
 Omezení rychlosti na pozemních komunikacích v Česku
 Rychlost větru
 Indikovaná vzdušná rychlost, rychlost naměřená leteckými přístroji
 Pravá vzdušná rychlost
 Střední pístová rychlost

Rychlost v pojmech týkajících se jiných jevů než mechanického pohybu: 
 Přenosová rychlost v informatice
 Reakční rychlost, obor chemické kinetiky

Související články 

 Zrychlení
 Rychlík (rozcestník)

Externí odkazy